Elíptica pode significar:
 Relativo a elipse;
 Elíptica, máquina de exercício que simula caminhada

Desambiguação